Louisenfelde ist ein Ortsname:
 Louisenfelde, Kreis Hohensalza, Posen:  Dąbrowa Biskupia, Dorf und Landgemeinde im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Louisenfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen: Rasino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Luisenfelde